Rødding (in tedesco Redding), fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Ribe, il comune aveva una popolazione di 10.915 abitanti (2005) e una superficie di 273 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Brørup, Holsted e Vejen per dare luogo al riformato comune di Vejen compreso nella regione dello Syddanmark.

Altri progetti

Comuni della Danimarca soppressi
Vejen